Série B peut faire référence à : 
 une catégorie d'offre de capital-risque, dont le montant est supérieur à un financement de série A
 Série B, un long métrage produit avec un budget limité et destiné à une distribution sans campagne publicitaire ;
 Série B, un label de bande dessinée des éditions Delcourt dirigé par Fred Blanchard et Olivier Vatine ;
une unité militaire de série B une unité de réserve prévue selon la loi du 13 juillet 1927 sur l'organisation générale de l'armée française ;
 en football
 Série B, le deuxième niveau de la hiérarchie du football brésilien ;
 Série B, le deuxième niveau de la hiérarchie du football italien.